Бофи (), или боффи (Boffi) — один из языков пигмеев в Центральноафриканской Республике. Бесписьменный язык. Известны также и многочисленные другие названия для этого языка: Ali, Ngbaka, Ngbaka-Manza, Ngbaka-Minagende, Ngbaka-Minangende.

Классификация 
Относится к восточной группе  в составе убангийских языков адамава-убангийской языковой семьи. Наиболее близок к бофи распространённый в Сенегале язык , эти два языка образуют группу (подгруппу)  в составе восточной группы языков гбайя.

Распространение и численность 
Язык бофи распространён среди части населения супрефектур Бода (Boda) префектуры Лобае и Бимбо (Bimbo) префектуры Омбелла-Мпоко на юго-западе Центральноафриканской Республики; на нём говорят пигмеи, принадлежащие к народам  и, предположительно, бака. В настоящее время носители языка живут в местности, лишённой лесов, однако ещё в середине XX века территория их нынешнего проживания была покрыта лесами.

Оценка общего числа носителей языка — около 23,5 тысяч человек (1996).

Носители языка бофи в качестве второго языка используют санго, государственный язык Центральноафриканской Республики.

Примечания

Ссылки 
 Карта распространения языка бофи // LL-Map project.

Убангийские языки
Языки Центральноафриканской Республики